Schimmelpfeng bezeichnet

 Schimmelpfeng-Haus, Ende der 1950er Jahre am Kurfürstendamm in Berlin errichtetes, ehemals denkmalgeschütztes Bürogebäude

Schimmelpfeng ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Adolf Schimmelpfeng (Adolph Schimmelpfeng; Adolf Heinrich Schimmelpfeng; 1837–1923), deutscher Politiker, Syndikusanwalt, Kabinettsrat und Syndikus der Auskunftei Schimmelpfeng
 Gustav Schimmelpfeng (1829–1900), deutscher Lehrer und Schulleiter
 Hans Schimmelpfeng (1902–1971), deutscher evangelischer Pfarrer, Theologe und Kirchenrat, Direktor der Anstalten Brüderhausvorsteher Treysa-Hephate
 Karl Adolf Schimmelpfeng (1876–1951), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Wilhelm Schimmelpfeng (1841–1913), deutscher Unternehmer